Копитко Богдан Іванович ( 9 травня 1954 ) — український вчений у галузі математики. 
 Копитко Петро Григорович (нар. 1939) — доктор с-г наук.

Українські прізвища